Hammer steht für:

 Hammer, ein Werkzeug
 Hammer#Symbolik, ein Element auf Wappen und Flaggen
 Hammer (Anatomie), ein kleiner Knochen im Mittelohr
 Kriegshammer (oder auch Streithammer), eine Kriegswaffe
 Maschinenhammer, eine zum Schmieden verwendete Umformmaschine
 ein Bauteil des Klaviers, siehe Klaviermechanik
 Wurfhammer, Sportgerät beim Hammerwurf
 Eisenhammer, Produktionsstätte für Eisen

Hammer ist der Name folgender Personen:

 Hammer (Familienname),  deutscher Familienname – bekannte Namensträger siehe dort
 MC Hammer (Stanley Kirk Burrell, * 1962), ein US-amerikanischer Rapper und Prediger

Hammer heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Hammer am Berg, Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Hammer (Ellefeld), Ortslage der Gemeinde Ellefeld im Vogtland
 Hammer (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hammer (Lichtenfels), Ortsteil der Stadt Lichtenfels, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Hammer (Löpten), Wohnplatz des Ortsteils Löpten der Gemeinde Groß Köris, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Hammer (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Hammer (Plankenfels), Ortsteil der Gemeinde Plankenfels, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hammer (Siegsdorf), Ortsteil der Gemeinde Siegsdorf, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hammer (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hammer (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hammer (Vohenstrauß), Ortsteil der Stadt Vohenstrauß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Hammer (Waldmünchen), Ortsteil der Stadt Waldmünchen, Landkreis Cham, Bayern
 Hammer (Wallenfels), Ortsteil der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern
 Hammer (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

 Hammer (Simmerath), Ortsteil der Gemeinde  Simmerath, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Hammer (Wipperfürth), Ortsteil der Stadt Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

 Kiel-Hammer, Teil des Stadtteils Hassee der Stadt Kiel, Schleswig-Holstein; siehe Hassee #Bekannte Orte im Stadtteil
 Hammer (Panten), Ortsteil der Gemeinde Panten, Kreis Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Hammer (Sehestedt), Ortsteil der Gemeinde Sehestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

 Hammer a. d. Uecker, Gemeinde im Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Hammer (Freital), Teil des Freitaler Stadtteils Wurgwitz, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Hammer (Liebenwalde), Ortsteil der Stadt Liebenwalde, Landkreis Oberhavel, Brandenburg

 Hammer (Gemeinde Lockenhaus), Ortsteil von Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland
 Hammer (Gemeinde Frantschach-St. Gertraud), Ortsteil von Frantschach-St. Gertraud, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Hammer (Gemeinde Langschlag), Ortsteil von Langschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hammer (Gemeinde Rappottenstein), Ortsteil von Rappottenstein, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hammer (Gemeinde Oberalm), Ort bei Oberalm, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Hammer (Gemeinde Sankt Kathrein), Ortsteil von Sankt Kathrein am Offenegg, Bezirk Weiz, Niederösterreich

historisch:

 Hammer (Windeck), früherer Ortsteil von Herchen, jetzt Herchen-Bahnhof, Nordrhein-Westfalen
 Hammer (Nürnberg), ehemalige Ansiedlung bei Laufamholz in Nürnberg, Bayern
 Hammermühle (Hennef) (um  1900 nur als Hammer bezeichnet), Ortsteil der Stadt Hennef, Nordrhein-Westfalen

 Babigoszcz, Polen (bis 1945: Hammer, Kreis Cammin/Pommern)
 Bogucin (Swarzędz), Polen (Hammer, Kreis Posen-Ost/Posen),
 Buszów (Lubiszyn), Polen (Hammer (Langestück), Kreis Soldin/Brandenburg)
 Drogoradz, Polen (Hammer, Kreis Ueckermünde/Pommern) 
 Karwin (Drezdenko), Polen (Hammer, Kreis Friedeberg (Neumark)/Brandenburg)
 Kuźnica Czarnkowska, Polen (Hammer, Netzekreis/Pommern)
 Kuźnica Drawska, Polen (Hammer, Kreis Neustettin/Pommern)
 Kuźnica Zbąska, Polen (Hammer, Kreis Grätz/Posen)
 Młoty (Bystrzyca Kłodzka), Polen (Hammer, Kreis Habelschwerdt/Schlesien) 
 Przetocznica, Polen (Hammer, Kreis Züllichau-Schwiebus/Brandenburg) 
 Rudnica (Krzeszyce), Polen (Hammer, Kreis Oststernberg/Brandenburg)
 Tarnawa (Zabór), Polen (Hammer, Kreis Grünberg/Schlesien)
 Żeleźnica (Krajenka), Polen (Hammer, Kreis Flatow/Pommern)

 Hamr (Litvínov), Ortsteil von Litvínov, Tschechien
 Hamr (Val), Ortsteil von Val, Tschechien
 Hamr na Jezeře, Tschechien (deutsch: Hammer am See)
 Hamry u Hlinska, Okres Chrudim, Tschechien
 Hamry (Plumlov), Ortsteil von Plumlov, Tschechien

Baulichkeiten:

 Zum güldenen Hammer, Magdeburg
 Haus Hammer, Schutzhütte in den bayerischen Voralpen
 Hütte Hammer, Schutzhütte in den bayerischen Voralpen

sowie:
 Hammer Col, Gebirgspass im Ellsworthland, Antarktika
 Hammer Hill, Hügel auf Elephant Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Hammer Point, Landspitze von Robert Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Hammer, weitere Eigennamen:

 Landauer & Macholl, Hammer-Brennerei, ehemalige Branntweinbrennerei und Likörfabrik in Heilbronn
 Emil Hammer Orgelbau, deutsches Orgelbauunternehmen, Sitz in Arnum bei Hannover
 Hammer-Filme,  britisches Filmstudio
 Hammer Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hammer-Sommer Auto Carriage Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Hammer Sport,  deutscher Sportartikel-Hersteller
 Hammer (Fachmarktkette),  Fachmarktkette des Handelskonzerns Brüder Schlau

 Codex Leicester (Codex Hammer), Sammlung von Blättern mit Schriften, Skizzen und Zeichnungen Leonardo da Vincis
 Hammer (Zeitschrift), von Theodor Fritsch gegründete antisemitische und völkische Zeitschrift mit angeschlossenem Verlag, 1902–1940
 Metal Hammer (zeitweise Hammer), Musikzeitschrift 
 Peter Hammer Verlag, Buchverlag aus Wuppertal

 Der Hammer (Hulk Hogan – Der Hammer), US-amerikanischer Actionfilm (1989)
 Tatort: Der Hammer, deutscher TV-Krimi  
 Hammer (Album), Album des Rappers Afrob
 Hammer (NWoBHM-Band), eine ehemalige englische NWoBHM-Band, die unter dem Namen Holland gegründet wurde
 Hammer (Progressive-Rock-Band), eine Progressive-Rock-Band aus den 1970er-Jahren

 AMD K8,  Mikroprozessor-Architektur (Codename)
 Hammer Editor, Level-Editor für das Videospiel Half-Life

HAMMER steht für:

 Hierarchical Attribute Matching Mechanism for Elastic Registration, ein Algorithmus zur elastischen Registrierung, siehe Bildregistrierung#Elastische Modelle
 HAMMER, ein Dateisystem für DragonFly BSD

Siehe auch:
 Hama 
 Hamer
 Hamma
 Hammer und Amboss, Hammer und Sichel
 Großhammer

HAMMER